Кабаково — название населённых пунктов в России:

 Кабаково — село в Алейском районе Алтайского края.
 Кабаково — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Кабаково — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
Кабаково — прежнее название деревни Фрунзе в Лебяжьевском районе Курганской области.

См. также 
 Деревня станции Кабаково
Кабакова